UKR steht für:
 Ukraine, ISO-3166- und olympisches Länderkürzel
 Universitätsklinikum Regensburg
 Mukeiras (IATA-Code), Ort im Gouvernement al-Baidā', Jemen

ukr steht für:
 Ukrainische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung